Скудерия Ферари () е италиански тим от Формула 1. Централата му е разположена в Маранело, Италия.

Отборът е създаден през 1929 от Енцо Ферари. Ферари дълги години съществува единствено като състезателен тим, а чак през 1946 г. дейността се прехвърля и в производството на серийни автомобили, за да бъде в крайна сметка отделът продаден на ФИАТ. Ферари има дълго присъствие в историята на Формула 1, най-успешни периоди за тима са 50-те, 60-те и особено периода от 2000 до 2004 година, когато отборът и техния пилот Михаел Шумахер доминират над останалите.

Дебютът на отбора е през 1950 г., на 21 май, когато се провежда Гран При на Монако. Първата си победа в шампионата Ферари постигат още през 1951 – в Гран При на Великобритания. Печели я пилотът им Хосе Гонзалез. Друго име, бележещо началото на успехите на италианския тим, това е Алберто Аскари, който донася първата титла през 1952 г. Следват върхове и спадове, но Ферари успява да се задържи, като това е най-дълго просъществувалия екип във Формула 1, както и най-успешния.

Енцо Ферари остава начело на отбора чак до смъртта си през 1988 г., когато е вече на 90 години. Днес президент на екипа, както и на цялата компания ФИАТ, е Лука Ди Монтедземоло, а шеф на отбора от 2008 е италианеца Стефано Доменикали. Тимът използва гуми с марката Бриджстоун, пилоти за сезон 2007 са Фелипе Маса и Кими Райконен. В последното състезание за годината, на пистата Интерлагос в Бразилия, Кими Райконен завършва първи и печели първата световна титла във Формула 1 в кариерата си. Сезон 2008 също е доста успешен за Ферари като печелят титлата при конструкторите а при пилотите Фелипе Маса губи само с една точка от британеца Люис Хамилтън в последното състезание в Бразилия.

В края на 2009 Ферари подписват договор с Фернандо Алонсо. До края на 2013 година Маса и Алонсо карат червените стрели. Групата Алонсо и Маса е много успешна, но не успяха да грабнат титлата от Фетел и Ред Бул нито веднъж. В края на 2013 Маса подписва с Уилиамс, а Ферари привличат пак Кими от Лотус. Колата за 2014 година е от най-големите провали в историята на Скудерията. Записват едва два подиума (Алонсо – 2-ро място в Унгария, 3-то място в Китай), но до победа не се стига. В класирането при пилотите Фернандо е 6-и, а Кими едва 12-и. Най-добрият резултат му е в Белгия – 4-то място. В края на сезона Фернандо подписва с Макларън, а от Ред Бул е привлечен Фетел. Колата за 2015 г. е далеч по-добра, като до подиум се стига още в Австралия. В Малайзия с перфектна стратегия спечели Фетел, а Бахрейн Кими взима второ място.

Успехите предстоят.

Пилоти 
Пилоти за Скудерията, както често е наричан екипа, са били бележити състезатели като Тацио Нуволари, Хуан Мануел Фанджо, Алберто Аскари, Волфганг фон Трипс, Фил Хил, Джон Съртис, Джеки Икс, Марио Андрети, Ники Лауда, Джоди Шектър, Жил Вилньов, Найджъл Менсъл, Ален Прост, Жан Алези, Герхард Бергер, Михаел Шумахер и други.

Статистика

Световни шампиони при пилотите

Световни шампиони при конструкторите

Пилоти участвали за Ферари

Двигатели доставяни за Ферари

Гуми доставяни за Ферари

Победи на Ферари във Формула 1

Външни препратки 
 Официален сайт

Вижте също 
 Световен шампион при конструкторите във Формула 1

Ферари
Автомобилен спорт в Италия